Kurortnoje () ist ein russischer Ortsname:
 in Russland:
 Kurortnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad ((Groß) Wohnsdorf, auch: Agnesenhof im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Kurortnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Groß Budlacken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 in der Ukraine:
 Kurortnoje (Bilhorod-Dnistrowskij) im Rajon Bilhorod-Dnistrowkij, Oblast Odessa
 Kurortnoje (Feodossija) im Rajon Feodossija, Autonome Republik Krim

ru:Курортное